Шарра́ — французские фамилия и топоним:

 
 Шарра — коммуна в кантоне Монброн округа Ангулем, департамент Шаранта, Франция.
  (1810—1865) — французский военный и политик-республиканец, кавалер ордена Почётного легиона. В его честь названы:
  — улица в 9-м округе Парижа. 
  — строение середины XVIII века в Курбевуа, Франция.
  (1769—1839) — французский генерал, офицер ордена Почётного легиона, отец полковника Шарра.  
  (род. 1971) — французский фридайвер. 
  (1945—2014) — французский актёр, писатель и переводчик.  
  (1920—2010) — французский поэт, сценарист и драматург. 
  (1780—1857) — французский военный и политик, деятель Реставрации, сын маркиза Франсуа де ла Лоранси де Шарра.

 
  — коммуна в округе Мартиньи кантона Вале, Швейцария. 
  (род. 1924) — французская балерина, киноактриса и хореограф, соосновательница труппы «» (1945). 
 Шарра, Луи (1903—1971) — французский художник.

См. также 
 Шара